Аїм — село, Аяно-Майський район, Хабаровський край, Росія
 Аїм — міське селище, Джалакудуцький район, Андижанська область, Узбекистан